Tombougou peut désigner :
 Tombougou : une localité de Cote d'Ivoire ;
 Tombougou : une localité du Mali.

Homonymie de toponyme